Gérard Bernardet est un footballeur français devenu entraîneur né le  à Mostaganem.
Il est l'entraîneur adjoint au LOSC Lille.

Biographie 

Formé à Lorient, ce joueur était un meneur de jeu très technique. 

Il a évolué dans de nombreux clubs, dont le Stade brestois et le Montpellier Hérault Sport Club.
 
Après avoir raccroché les crampons, il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur.

Carrière de joueur 
 1963-1973 :  CEP Lorient
 1973-1977 :  FC Lorient (en Division 2)
 1977-1980 :  AS Cannes (en Division 2)
 1980-1981 :  US Valenciennes-Anzin (en Division 1)
 1981-1983 :  Stade brestois (en Division 1)
 1983-1985 :  FC Mulhouse (en Division 2)
 1985-1986 :  Brest Armorique FC (en Division 1)
 1986-1989 :  Montpellier HSC (en Division 2 puis Division 1)
 1989 :  Olympique de Marseille (en Division 1)
 1989-1990 :  SC Toulon (en Division 1)
 1990-1993 :  Nîmes Olympique (en Division 1)

Palmarès de joueur 
 Champion de France en 1989 avec l'Olympique de Marseille
 Champion de France de Division 2 en 1987 avec le Montpellier HSC

Statistiques 
 1 match en Division 1 : 24 juillet 1980, Olympique lyonnais-US Valenciennes-Anzin
  287 matchs et 44 buts en Division 1
  296 matchs et 62 buts en Division 2
 2 matchs en Coupe de l'UEFA

Carrière d'entraîneur 
 11/2002-02/2004 :  Montpellier HSC
 08/2004-2006 :  AS Cannes
 2006/2013 :  Montpellier HSC (entraîneur des U-17) 
 2013/2015 :  LOSC Lille (entraîneur adjoint)
 2016/20** :   FC Nantes (entraineur adjoint)

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Stade brestois
Joueur de l'AS Cannes
Joueur du FC Lorient
Joueur de l'Olympique de Marseille
Joueur du Montpellier HSC
Joueur du Football Club de Mulhouse
Joueur du Nîmes Olympique
Joueur du Sporting Toulon Var
Joueur du Valenciennes FC
Entraîneur français de football
Entraîneur de l'AS Cannes
Entraîneur du Montpellier HSC
Naissance en mars 1957
Naissance à Mostaganem